

Personnalités 

  (1823-1909), historienne et écrivaine bretonne ;
 Edgard Le Bastard (1836-1892), homme politique français, maire de Rennes, sénateur ;
 Jean-Marie Pierre Le Bastard de Kerguiffinec (1771-1850), homme politique français, député du Finistère ;
 Louis Le Bastard (1906-1945), officier des Forces françaises libres, Compagnon de la Libération.

Odonymes 
 Rue Le Bastard, principale rue commerçante du centre ville de Rennes, Ille-et-Vilaine.

Voir aussi